Keifer ist der Familienname folgender Personen:

 J. Warren Keifer (1836–1932), US-amerikanischer Generalmajor und Politiker
 Tom Keifer (* 1961), US-amerikanischer Rocksänger und -gitarrist

Siehe auch:
 Kaifer